

Населені пункти та їхні частини

 Хоментово — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хоментово — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Хоментово — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Хоментово — село в гміні Бжежно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Хоментово — село в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Хоментово — осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

 Хоментово — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки